Буденновка — название населённых пунктов:

Грузия 
 Будённовка — прежнее название села Алгети в Тетрицкаройском муниципалитете края Квемо-Картли.

Казахстан 
 Будённовка — село в Буландынском районе Акмолинской области.
 Будённовка — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Будённовка — прежнее, до 8 сентября 1992 года, название села Тоскайын Курчумского района Восточно-Казахстанской области.
 Будённовка — прежнее, до 1957 года, название села Караганды в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.
 Будённовка — прежнее, до 1990-х годов, название села Туймекен Байзакского района Жамбылской области.

Россия 
 Буденновка — село в Лопатинском районе Пензенской области.
 Буденновка — посёлок в Цильнинском районе Ульяновской области.
 Буденновка — до 1958 года название посёлка Рассвет в Романовском районе Алтайского края.
 Буденновка — прежнее название села Хариб Ахвахского района Дагестана.
Буденновка — до 1958 года название хутора Октя́брьский в Родионово-Несветайском районе Ростовской области.

См. также 
 Будёновка